Maps může znamenat:
Společnost zabývající se ochranou proti spamu – MAPS – Mail Abuse Prevention System
Aplikace společnosti Google – Google Maps
Umělecké jméno anglického hudebníka Jamese Chapmana